Пётр Авраамович Чернозубов (?—1811) — генерал-майор, командир лейб-гвардии Казачьего полка.

Биография 
Происходил из дворян Донского казачьего войска, в военную службу вступил в конце 1770-х годов в Донские казачьи полки, где дослужился до звания полковника.

15 сентября 1798 года Чернозубов был переведён в лейб-Казачий полк, где получил в командование эскадрон и отличился в 1801 году при облавах против разбойников в Санкт-Петербургской губернии. 30 декабря 1802 года назначен командующим этим полком.

В Австрийской кампании 1805 года против французов Чернозубов снова отличился и 24 февраля 1806 года был награждён орденом св. Георгия 4-й степени (№ 677 по кавалерскому списку Судравского и № 1691 по списку Григоровича — Степанова)

24 мая 1806 года Чернозубов был произведён в генерал-майоры.

Вслед за тем Чернозубов принял участие в кампании 1806—1807 годов в Восточной Пруссии и 20 мая 1808 года получил орден св. Георгия 3-й степени (№ 186 по кавалерским спискам)

За отличие в деле при Фридланде Чернозубов от прусского короля получил орден «Pour le Mérite».

По окончании военных действий Чернозубов уехал в отпуск на Дон и 21 июля 1808 года сдал командование лейб-Казачьим полком, поскольку был зачисле в Донское казачье войско и ему повелено оставаться на Дону.

Скончался в 1811 году (по другим данным — в 1814 году).

Его брат Степан был полковником.

Источники 
 История лейб-гвардии Казачьего Его Величества полка. СПб., 1876
 Шабанов В. М. Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия. М., 2004

Участники Наполеоновских и Революционных войн
Кавалеры ордена Святого Георгия III класса
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры ордена Pour le Mérite
Донские казаки
Участники сражения при Аустерлице